Черник, Иван:
 Черник, Иван Денисович (1811—1874) — русский архитектор.
 Черник, Иван Сергеевич (1982—2007) — чемпион России по водному туризму.
 Черник, Иван (род. 1977) — словацкий хоккеист.